Sami Saapunki (ur. 21 września 1994 w Kuusamo) – fiński skoczek narciarski, dwukrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2009 i 2010), medalista mistrzostw Finlandii.

Przebieg kariery 
Saapunki uznawany był za utalentowanego skoczka, a najlepsze wyniki osiągał jako nastolatek. W styczniu 2008 w Kuopio, w wieku 13 lat, zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 20. i 9. pozycję. W lutym 2008 w Otepää zdobył złoty medal w mistrzostwach krajów nordyckich juniorów. W latach 2008–2009 czterokrotnie stał na podium konkursów FIS Youth Cup, dwukrotnie triumfując (w Lahti w marcu 2008 i 2009; w obu przypadkach bezpośrednio wyprzedził Klemensa Murańkę) oraz dwukrotnie zajmując trzecie lokaty (w lipcu 2008 w Hinterzarten i sierpniu 2008 w Zakopanem).

W październiku 2008, jako 14-latek, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym – w ramach letniej edycji tego cyklu w Falun uplasował się na przełomie czwartej i piątej dziesiątki. W lutym 2009 w Szczyrbskim Jeziorze wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 52. miejsce. W marcu 2009 w Ruce, w wieku 14 lat, po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 26. i 23. miejscu. W styczniu 2010 w Hinterzarten po raz drugi i ostatni wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 39., a drużynowo zajął z reprezentacją Finlandii czwartą lokatę. W marcu 2010 w Ruce po raz trzeci punktował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 30. lokacie. W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS występował regularnie do października 2010. Powrócił do nich jeszcze w sierpniu 2012, gdy w Kuopio wziął udział w odbywających się dzień po dniu dwóch konkursach FIS Cupu i jednym Letniego Pucharu Kontynentalnego, jednak były to jego ostatnie starty w zawodach tej rangi.

W grudniu 2020, po ponad ośmioletniej przerwie, ponownie wziął udział w zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, startując w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Ruce.

Stawał na podium mistrzostw Finlandii, zdobywając z klubem Kuusamon Erä-Veikot medale w letniej rywalizacji drużynowej – złoto w 2012 i srebro w 2020.

Saapunki w czasie swojej kariery reprezentował kluby Ounasvaaran Hiihtoseura oraz Kuusamon Erä-Veikot.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Saapunkiego na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2020

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuusamo
Urodzeni w 1994